WBP1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 2-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 269 амінокислот, а молекулярна маса — 29 140.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 2

Некатегоризовані білки